Maksym Kornienko – cestista ucraino
 Michail Kornienko – ex cosmonauta e ingegnere russo
 Oleg Kornienko – allenatore di calcio ed ex calciatore russo naturalizzato kazako